

Cinema 
 Casa Grande – film del 2014 diretto da Fellipe Barbosa

Geografia 
 Casa Grande – località della provincia di Córdoba (Argentina)
 Casa Grande – località della provincia di Jujuy (Argentina)
 Casa Grande – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Casa Grande – capoluogo del Distretto di Casa Grande (Perù)
 Casa Grande – città della Contea di Pinal, Arizona (Stati Uniti d'America)